Kernel hace referencia a varios artículos:

Física
En teoría del potencial, se refiere al núcleo de Poisson;

Informática
Núcleo (informática) o kernel de un sistema operativo.Núcleo (procesamiento digital de imágenes), una matriz pequeña para aplicar efectos.

Matemática
 Kernel o núcleo (matemática), de una aplicación o un operador.
 Núcleo de una asignación, kernel o núcleo de una función, una forma de medir qué tan lejos se encuentra una función de ser uno a uno. 
 Núcleo de una transformación, como por ejemplo, una transformada integral.Kernel de calor, para la ecuación de calor.

QuímicaKernel (química)''', forma de simplificación de la configuración electrónica de un elemento.